Mulyoagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mulyoagung (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 111,91), Jawa Timur, 
 Desa Mulyoagung (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 111,95), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar